Мужество:
 Мужество — понятие, характеризующее человека и связанное с преодолением страха.
 «Мужество» — стихотворение Анны Ахматовой.
 «Мужество» — скульптора А. П. Кибальникова в Брестской крепости.
 «Мужество» — архитектурно-скульптурный комплекс в Ташкенте.

См. также 
 Орден Мужества
 Площадь Мужества (значения)
 Сквер Мужества (Выборг)
 За мужество